Станислав Мусаевич Чохлаев (род. 16 июня 1989 года, СССР) — российский лыжник и биатлонист, серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Имеет инвалидность по зрению из-за несчастного случая. Начал заниматься пара-лыжным спортом в c. Серга. В 2009 году переехал в Пермь, где выступал в легкой атлетике, а также в лыжных гонках. Позднее сосредоточился только на лыжах. Тренируется по шесть дней в неделю.

На зимней Паралимпиаде в Сочи завоевал три медали — два серебра и бронзу, выступая со спортсменом-лидером Максимом Пироговым. С 2015 года работает с лидером Олегом Колодийчуком, стал в сезоне 2015/16 победителем общего зачёта Кубка мира и чемпионом России.

Награды 
Имеет национальное звание мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам и биатлону. Награждён орденом Дружбы.

Ссылки 
 Профиль на сайте Паралимпийских игр 2014 года в Сочи 
 Личный тренер Голдинов Вячеслав Анатольевич

Примечания 

Лыжники России
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года